Faites entrer l'invité peut désigner :
 Faites entrer l'invité est une émission de radio diffusée sur Europe 1.
 Faites entrer l'invité est une émission de télévision diffusée sur NRJ 12.

Confusion 
 Faites entrer l'accusé est une émission de télévision diffusée sur France 2.
  Faites entrer Fabrice Éboué est un spectacle man show de l'humoriste Fabrice Éboué.